Caruana ist der Familienname folgender Personen:

 Carmelo Caruana (1914–1985), maltesischer Lehrer und Journalist
 Charles Caruana (1932–2010), römisch-katholischer Bischof von Gibraltar
 Daphne Caruana Galizia (1964–2017), maltesische Journalistin und Bloggerin
 Fabiano Caruana (* 1992), US-amerikanisch-italienischer Großmeister im Schach
 George Joseph Caruana (1882–1951), maltesischer Geistlicher, Erzbischof und päpstlicher Diplomat
 Jaime Caruana (* 1952), spanischer Bankmanager
 Jonathan Caruana (* 1986), maltesischer Fußballspieler
 Liam Caruana (* 1998), italienischer Tennisspieler
 Mauro Caruana (1867–1943), maltesischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Malta
 Peter Caruana (* 1956), gibraltarischer Politiker